Friedrichsaue ist der Name folgender Ortschaften bzw. Ortsteile in Deutschland:
 Friedrichsaue (Seeland), Ortsteil der Stadt Seeland, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Friedrichsaue (Solingen), Ortslage in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichsaue (Zechin), Ortsteil der Gemeinde Zechin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Friedrichsaue (Zierenberg), Weiler der Stadt Zierenberg, Landkreis Kassel, Hessen